San Mango d'Aquino, een gemeente in de Italiaanse provincie Catanzaro (regio Calabrië)
 San Mango Piemonte, een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno (regio Campanië) 
 San Mango sul Calore, een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino (regio Campanië)